In Hac Sublimi, apostolische constitutie van paus Pius IX uit 1871 met betrekking tot de organisatie van toekomstige conclaven;
In hac sublimi, apostolische constitutie van paus Leo XIII uit 1890, strekkende tot oprichting van het bisdom Alexandria in Canada.